

Događaji

Rođenja

Smrti  
 Miltijad Mlađi, atenski državnik i vojskovođa